Busch är ett tyskt efternamn. Det kan avse:

 Adolf Busch (1891–1952), tysk violinist och tonsättare
 Adolphus Busch (1839–1913), tyskamerikansk företagsledare
 Carl Busch (1862–1943), dansk musiker
 Clemens Busch (1834–1895), tysk diplomat
 Ebba Busch (född 1987), svensk politiker, partiledare för kristdemokraterna, energi- och näringsminister samt vice statsminister
 Emil Busch (1820–1888), tysk politiker
 Ernst Busch, flera personer
 Ernst Busch (militär) (1885–1945), tysk militär
 Ernst Busch (skådespelare) (1900–1980), tysk skådespelare, sångare och regissör
 Fritz Busch (1890–1951), tysk dirigent
 Grete Busch (1911–1997), tysk friidrottare, femkampare
 Gundi Busch-Johansson (1935–2014), västtysk konståkare
 Johann Dietrich Busch (1700–1753), tysk orgelbyggare
 Johann Joachim Busch (1720–1802), tysk arkitekt
 Jon Busch (född 1976), amerikansk fotbollsmålvakt
 Kurt Busch (född 1978), amerikansk racerförare
 Kyle Busch(född 1985), amerikansk racerförare
 Mae Busch (1891–1946), australisk filmskådespelare
 Moritz Busch(1821–1899), tysk politiker och författare
 Niels Busch-Jensen (1886–1987), dansk jurist
 Oscar Busch (1844–1916), svensk militär och författare
 Sabine Busch (född 1962), östtysk häcklöpare
 Volkmar Busch(1812–1893), dansk tonsättare
 Wilhelm Busch (1832–1908), tysk tecknare och författare
 Wilhelm Busch (historiker) (1861–1929), tysk historiker

Se även
 Buš– ort i Tjeckien med tyska namnet Busch
 Bush – flera betydelser

Tyska efternamn